Los Herrera kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Herrera, Durango, Santiago Papasquiaro, 
 Los Herrera, Querétaro Arteaga, San Joaquín, 

Robotskapade Mexikoförgreningar